pustynnik (ptak) (Syrrhaptes paradoxus Pallas) – ptak z rodziny stepówkowatych
 pustynnik (roślina) (Eremurus M.Bieb.) – rodzaj roślin z rodziny asfodelowatych